Глорія Пірес (; 23 серпня, 1963, Ріо-де-Жанейро, Бразилія) — бразильська акторка театру і кіно.

Фільмографія

Телебачення

Кіно

Примітки

Посилання 

Бразильські акторки